Ранчо ла Гарапата има више значења:

 Ранчо ла Гарапата (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Гарапата (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику